Hieronder volgen diverse overzichten en hitnoteringen van de Amerikaanse zangeres Madonna.

Albums 

|-
|align="left"|Madonna / The first album||27-05-1983||28-04-1984||7||62||
|-
|align="left"|Like a Virgin||12-11-1984||01-12-1984||1(3wk)||112||
|-
|align="left"|True Blue||04-06-1986||12-07-1986||1(10wk)||71||
|-
|align="left"|Who's That Girl||17-07-1987||01-08-1987||1(1wk)||24|| Soundtrack
|-
|align="left"|You Can Dance||13-11-1987||28-11-1987||3||16|| Remix-album
|-
|align="left"|Like a Prayer||1989||01-04-1989||1(1wk)||32||
|-
|align="left"|I'm Breathless||1990||02-06-1990||5||19|| Soundtrack Dick Tracy
|-
|align="left"|The Immaculate Collection||16-11-1990||24-11-1990||10||95|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Erotica||16-10-1992||31-10-1992||13||17||
|-
|align="left"|Bedtime Stories||21-10-1994||05-11-1994||13||29||
|-
|align="left"|Something to Remember||30-10-1995||18-11-1995||19||45|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Evita||25-10-1996||16-11-1996||6||25|| Soundtrack
|-
|align="left"|Ray of Light||02-03-1998||14-03-1998||1(3wk)||131||
|-
|align="left"|Music||18-09-2000||23-09-2000||1(3wk)||57||
|-
|align="left"| GHV2 - Greatest hits volume 2||09-11-2001||17-11-2001||13||19|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|American Life||21-04-2003||03-05-2003||3||51||
|-
|align="left"|Remixed & Revisited||01-12-2003||-||-||-|| Remix-album
|-
|align="left"|Confessions on a Dance Floor||11-11-2005||19-11-2005||1(2wk)||52||
|-
|align="left"|I'm Going to Tell You a Secret||16-06-2006||24-06-2006||4|||16||| Livealbum
|-
|align="left"|The Confessions Tour||26-01-2007||03-02-2007||2||16|| Livealbum
|-
|align="left"|Hard Candy||25-04-2008||03-05-2008||1(2wk)||40||
|-
|align="left"|Celebration||18-09-2009||26-09-2009||2||23|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Sticky & Sweet Tour||26-03-2010||03-04-2010||4||15|| Livealbum
|-
|align="left"|The complete studio albums (1983-2008)||30-03-2012||31-03-2012||48||3|| Verzamelbox
|-
|align="left"|MDNA||23-03-2012||31-03-2012||1(1wk)||21||
|-
|align="left"|MDNA World Tour||06-09-2013||14-09-2013||50||1|| Livealbum
|-
|align="left"|Rebel Heart||06-03-2015||14-03-2015||1(1wk)||13||
|-
|align="left"|Rebel Heart Tour||15-09-2017||23-09-2017||14||1||
|-
|align="left"|Madame X||14-06-2019||22-06-2019||2||5||
|}

|-
|align="left"|Something to remember||1995||18-11-1995||9||18|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Evita||1996||16-11-1996||1(1wk)||28|| Soundtrack
|-
|align="left"|Ray of light||1998||07-03-1998||1(5wk)||71||
|-
|align="left"|The immaculate collection||1990||23-09-2000||33||10|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Music||2000||23-09-2000||2||42||
|-
|align="left"|GHV2 - Greatest hits volume 2||2001||17-11-2001||3||16||
|-
|align="left"|American life||2003||26-04-2003||1(2wk)||22||
|-
|align="left"|Remixed & revisited||2003||13-12-2003||61||2||
|-
|align="left"|Confessions on a dance floor||2005||19-11-2005||1(3wk)||53||
|-
|align="left"|I'm going to tell you a secret||2006||24-06-2006||5||13|| Live-cd/dvd
|-
|align="left"|The confessions tour||2007||03-02-2007||3||15|| Live-cd/dvd
|-
|align="left"|Hard candy||2008||03-05-2008||2||46|| Platina
|-
|align="left"|Celebration||2009||26-09-2009||1(1wk)||24|| Verzamelalbum / Goud
|-
|align="left"|Sticky & sweet tour||2010||02-04-2010||4||11|| Livealbum
|-
|align="left"|MDNA||2012||31-03-2012||1(2wk)||23||
|-
|align="left"|MDNA World tour||2013||14-09-2013||116||4||
|-
|align="left"|Rebel Heart||2015||21-03-2015||1(1wk)||32||
|-
|align="left"|Madame X||2019||22-06-2019||2||1|| 
|}

Singles 

|-
|align="left"|Holiday||1983||17-03-1984||11||21|| #7 in de Nationale Hitparade / #10 in de TROS Top 50
|-
|align="left"|Like a virgin||1984||24-11-1984||4||13|| #4 in de Nationale Hitoarade / #4 in de TROS Top 50 / [[[Veronica Omroep Organisatie|Veronica]] Alarmschijf Hilversum 3
|-
|align="left"|Material girl||1985||02-03-1985||8||9|| #7 in de Nationale Hitparade / #6 in de TROS Top 50 Veronica Alarmschijf Hilversum 3
|-
|align="left"|Angel||1985||-||-||-|| #46 in de Nationale Hitparade 
|-
|align="left"|Crazy for you||1985||15-06-1985||14||10|| Nr. 11 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Into the groove||1985||03-08-1985||1(3wk)||16|| Nr. 1 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Holiday||1985||12-10-1985||12||8|| Nr. 10 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Dress you up||1985||26-10-1985||5||9|| Nr. 7 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Gambler||1985||30-11-1985||9||8|| Nr. 7 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Borderline||1986||15-02-1986||2||14|| Nr. 3 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Live to tell||1986||26-04-1986||3||11|| Nr. 3 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Papa don't preach||1986||28-06-1986||2||13|| Nr. 1 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|True blue||1986||04-10-1986||4||10|| Nr. 4 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Open your heart||1986||13-12-1986||7||8|| Nr. 6 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|La isla bonita||1987||11-04-1987||2||13|| Nr. 3 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Who's that girl||1987||11-07-1987||1(4wk)||13|| Nr. 2 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Causing a commotion||1987||26-09-1987||3||8|| Nr. 3 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|The look of love||1987||12-12-1987||12||5|| Nr. 8 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Like a prayer||1989||18-03-1989||2||11|| Nr. 1 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Express yourself||1989||03-06-1989||5||9|| Nr. 5 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Cherish||1989||02-09-1989||15||5|| Nr. 13 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Dear Jessie||1989||23-12-1989||25||5|| Nr. 17 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Vogue||1990||14-04-1990||2||10|| Nr. 2 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Hanky panky||1990||28-07-1990||13||6|| Nr. 21 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Justify my love||1990||08-12-1990||4||8|| Nr. 5 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Rescue me||1991||16-03-1991||9||6|| Nr. 10 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Holiday||1991||13-07-1991||24||4|| Nr. 24 in de Single Top 100
|-
|align="left"|This used to be my playground||1992||18-07-1992||8||9|| Nr. 7 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Erotica||1992||24-10-1992||8||6|| Nr. 10 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Deeper and deeper||1992||19-12-1992||17||6|| Nr. 20 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Bad girl||1993||13-03-1993||tip2||-|| Nr. 34 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Fever||1993||22-05-1993||tip22||-||
|-
|align="left"|Rain||1993||11-09-1993||36||3|| Nr. 38 in de Single Top 100
|-
|align="left"|I'll remember||1994||23-04-1994||34||3|| Nr. 28 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Secret||1994||15-10-1994||15||6|| Nr. 20 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Take a bow||1994||07-01-1995||34||2|| Nr. 39 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Bedtime story||1995||-|||||| Nr. 46 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Human nature||1995||22-07-1995||tip19||-||
|-
|align="left"|You'll see||1995||11-11-1995||15||8|| Nr. 20 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Love don't live here anymore||1996||20-04-1996||tip16||-||
|-
|align="left"|You must love me||1996||26-10-1996||tip4||-||
|-
|align="left"|Don't cry for me Argentina||1996||18-01-1997||3||10|| Nr. 4 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Another Suitcase In Another Hall||1997||-|||||| Nr. 91 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Frozen||1998||28-02-1998||2||15|| Nr. 2 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Ray of light||1998||09-05-1998||17||5|| Nr. 22 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Drowned World/Substitute for Love||1998||29-08-1998||27||3|| Nr. 43 in de Single Top 100
|-
|align="left"|The Power of Good-bye||1998||21-11-1998||6||12|| Nr. 7 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Nothing Really Matters||1999||06-03-1999||tip3||-|| Nr. 34 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Beautiful Stranger||1999||26-06-1999||6||11|| Nr. 6 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|American pie||2000||04-03-2000||4||12|| Nr. 6 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Music||2000||19-08-2000||4||12|| Nr. 4 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Don't tell me||2000||25-11-2000||12||10|| Nr. 26 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|What it feels like for a girl||2001||14-04-2001||7||8|| Nr. 16 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Die another day||2002||02-11-2002||4||13|| Nr. 5 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|American life||2003||19-04-2003||13||7|| Nr. 4 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Hollywood||2003||19-07-2003||25||4|| Nr. 20 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Me Against the Music||2003||15-11-2003||6||9|| met Britney Spears /Nr. 5 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Nothing fails / Love Profusion||2003||29-11-2003||tip20||-|| Nr. 49 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Hung Up||2005||05-11-2005||1(7wk)||20|| Nr. 1 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Sorry||2006||11-02-2006||2||15|| Nr. 2 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Get Together||2006||03-06-2006||13||8|| Nr. 14 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Jump||2006||11-11-2006||6||10|| Nr. 6 in de Single Top 100
|-
|align="left"|4 Minutes||2008||05-04-2008||1(2wk)||18|| met Justin & Timbaland /Nr. 1 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Give it 2 me||2008||28-06-2008||1(6wk)||17|| Nr. 3 in de Single Top 100 /Alarmschijf
|-
|align="left"|Miles Away||2008||20-09-2008||10||18|| Nr. 9 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Celebration||31-07-2009||15-08-2009||6||13|| Nr. 2 in de Single Top 100 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Revolver||2009||28-11-2009||tip9||-||
|-
|align="left"|Give me all your luvin||06-02-2012||18-02-2012||18||6|| met Nicki Minaj & M.I.A. /Nr. 2 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Girl gone wild||19-03-2012||31-03-2012||tip9||-|| Nr. 66 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Turn up the radio'||2012||||||-||
|-
|align="left"|Living for love||2014||03-01-2015||tip18||-||
|-
|align="left"|Ghosttown||2015||21-03-2015||tip4||-||
|-
|align="left"|Medellín||2019||27-04-2019||tip22*|||| met Maluma
|-
|}

|-
|align="left"|Holiday||1983||-|||||| Nr. 8 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Like a virgin||1984||-|||||| Nr. 2 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Material girl||1985||-|||||| Nr. 3 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Angel||1985||-|||||| Nr. 18 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Crazy for you||1985||-|||||| Nr. 13 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Into the groove||1985||-|||||| Nr. 1 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Dress you up||1985||-|||||| Nr. 4 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Gambler||1985||-|||||| Nr. 10 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Borderline||1986||-|||||| Nr. 4 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Live to tell||1986||-|||||| Nr. 4 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Papa don't preach||1986||-|||||| Nr. 1 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|True blue||1986||-|||||| Nr. 3 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Open your heart||1986||-|||||| Nr. 4 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|La isla bonita||1987||-|||||| Nr. 3 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Who's that girl||1987||-|||||| Nr. 1 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Causing a commotion||1987||-|||||| Nr. 2 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|The look of love||1987||-|||||| Nr. 9 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Like a prayer||1989||-|||||| Nr. 1 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Express yourself||1989||-|||||| Nr. 2 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Cherish||1989||-|||||| Nr. 7 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Vogue||1990||-|||||| Nr. 1 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Hanky panky||1990||-|||||| Nr. 11 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Justify my love||1990||-|||||| Nr. 8 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Rescue me||1991||-|||||| Nr. 17 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Holiday||1991||-|||||| Nr. 23 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|This used to be my playground||1992||-|||||| Nr. 6 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Erotica||1992||-|||||| Nr. 9 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Deeper and deeper||1992||-|||||| Nr. 10 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Bad girl||1993||-|||||| Nr. 25 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Fever||1993||-|||||| Nr. 22 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Rain||1993||-|||||| Nr. 13 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|I'll remember||1994||-|||||| Nr. 25 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Secret||1994||-|||||| Nr. 15 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Take a bow||1994||-|||||| Nr. 19 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|You'll see||1995||02-12-1995||45||3||
|-
|align="left"|You must love me||1996||30-11-1996||50||1||
|-
|align="left"|Don't cry for me Argentina||1996||11-01-1997||5||20|| Nr. 5 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Frozen||1998||28-02-1998||3||15|| Nr. 3 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Ray of light||1998||09-05-1998||25||10|| Nr. 25 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|The power of good-bye||1998||05-12-1998||31||8||
|-
|align="left"|Nothing really matters||1999||13-03-1999||43||2||
|-
|align="left"|Beautiful stranger||1999||19-06-1999||15||14|| Nr. 15 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|American pie||2000||04-03-2000||6||13|| Nr. 6 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Music||2000||26-08-2000||6||13|| Nr. 6 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Don't tell me||2000||02-12-2000||27||11|| Nr. 27 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|What it feels like for a girl||2001||28-04-2001||23||5|| Nr. 15 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Die another day||2002||02-11-2002||7||16|| Nr. 5 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|American life||2003||19-04-2003||10||10|| Nr. 15 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Hollywood||2003||12-07-2003||14||7|| Nr. 16 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Me against the music||2003||15-11-2003||5||13|| met Britney Spears /Nr. 4 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Nothing fails / Love profusion||2003||03-01-2004||50||1||
|-
|align="left"|Hung up||2005||12-11-2005||1(3wk)||24|| Nr. 1 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Sorry||2006||05-02-2006||8||16|| Nr. 8 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Get together||2006||17-06-2006||22||4|| Nr. 20 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Jump||2006||11-11-2006||18||7|| Nr. 7 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|4 Minutes||2008||19-04-2008||1(6wk)||19|| met Justin & Timbaland / Goud
|-
|align="left"|Give it 2 Me||2008||10-05-2008||3||25|| Nr. 2 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Miles away||2008||29-11-2008||31||8|| Nr. 13 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Celebration||2009||08-08-2009||4||17|| Nr. 2 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Revolver (One love Remix)||2009||26-12-2009||21||10|| met David Guetta
|-
|align="left"|Give me all your luvin||2012||11-02-2012||5||10|| met Nicki Minaj & M.I.A. /Nr. 7 in de Radio 2 Top 30
|-
|align="left"|Girl gone wild||2012||05-05-2012||25||3||
|-
|align="left"|Turn up the radio||2012||28-07-2012||tip20||-||
|-
|align="left"|Living for love'||2014||20-12-2014||tip4||-||
|}

NPO Radio 2 Top 2000 

|- 
|align="left"|Borderline||-||911||1217||1502||1530||1748||1411||1877||-||1855||-||1934||-||1882||-||1999||1975||-||-||-||-||-||-||-
|- 
|align="left"|Crazy for You||-||1425||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|- 
|align="left"|Dress You Up||-||1662||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|- 
|align="left"|Frozen||-||-||-||-||-||-||523||536||808||927||506||594||579||477||589||622||693||808||879||790||1095||1253||1303||1327
|- 
|align="left"|Holiday||840||1323||1608||1932||1650||1681||1889||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|- 
|align="left"|Hung Up||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1641||1646||1873||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|- 
|align="left"|Into the Groove||1023||1330||1691||1901||1693||1921||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|- 
|align="left"|La Isla Bonita||501||632||779||827||966||1234||1151||1497||1656||1281||1385||1507||1502||1325||1510||1391||1461||1693||1659||1590||1846||1586||1788||1963
|- 
|align="left"|Like a Prayer||220||341||409||386||450||553||580||804||1082||656||942||949||943||932||929||887||729||804||784||728||836||806||916||932
|- 
|align="left"|Like a Virgin||485||961||1165||1417||1281||1208||1351||1511||-||1719||1830||1829||-||-||-||-||-||-||-||1981||-||-||-||-
|- 
|align="left"|Live to tell||392||614||811||1141||1162||1465||1546||1401||1794||1420||1429||1617||1784||1619||1423||1339||1503||1430||1222||1278||1734||1646||1685||1846
|- 
|align="left"|Material Girl||649||-||-||1856||-||1895||1965||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|- 
|align="left"|Open Your Heart||-||1454||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|- 
|align="left"|Papa Don't Preach||-||1000||1621||1586||1457||1505||1603||1897||-||1862||1926||1577||-||-||1998||1769||-||-||1915||1828||-||-||-||-
|- 
|align="left"|Ray of Light||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1571||1400||1711||1715||1615||1643||1938||-||-||-||-||-||-||-
|- 
|align="left"|The Power of Good-Bye||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1843||1826||-||-||1966||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|- 
|align="left"|Vogue||-||-||-||-||-||-||-||-||1846||-||1256||1628||1652||1580||1357||1534||1311||1315||1392||1309||1484||1388||1654||1864
|}

Dvd's 
 1985: Virgin Tour - Live in Detroit
 1987: Who's That Girl - Live in Japan
 1988: Ciao Italia - Live From Italy
 1990: The Immaculate Collection
 1993: The Girlie Show - Live From Down Under
 1999: Madonna: The Video Collection 93-99
 2000: The Ultimate Collection
 2000: Music
 2001: Drowned World Tour 2001
 2001: What It Feels Like for a Girl
 2006: I'm Going to Tell You a Secret
 2007: The Confessions Tour: Live from London
 2009: Celebration - Video Collection (dubbel-dvd)
 2010: Sticky & Sweet Tour: Live From Buenos Aires
 2013: MDNA Tour: Live from Miami

Madonna
Madonna